Одонтоглоссум () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — Odm.

Род Odontoglossum включает 65 видов, распространённых в горных районах Центральной и Южной Америки.

Некоторые представители рода и гибриды с их участием популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также широко представлены в ботанических садах.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Lichterveldia Lem., 1855
 Symphyglossum Schltr., 1919
 Collare-stuartense Senghas & Bockemühl, 1997

Этимология и история описания 
Название рода происходит от греческих слов  — зуб и  — язык и указывает на наличие зубовидных отростков у основания губы.

Описан в 1816 году немецким ботаником Карлом Кунтом.

Морфологическое описание 
Очень полиморфный род. Средних или крупных размеров эпифиты, литофиты, реже наземные виды с коротким корневищем.Псевдобульбы располагаются тесными группами, чаще уплощенные, с расположенными на верхушке 1—3 жесткими кожистыми либо сочными мягкими листьями.  Соцветия формируются в основании туберидиев, прямые или поникающие, кистевидные или метельчатые, обычно многоцветковые. Цветки у многих видов крупные и яркие. Окраска цветков варьирует в широких пределах, однако преобладают белый, жёлтый и зеленоватый цвета. Чашелистики и лепестки сходны по форме и окраске.Губа нераздельная либо трехлопастная; основание губы параллельно колонке или несколько сросшаяся с ней. Колонка тонкая. Поллиниев — 2.

Систематика 
В прошлом род включал более 300 видов растений, впоследствии большая их часть была перенесена в роды: Amparoa, Aspasia, Cochlioda, Cuitlauzina, Cyrtochilum, Gomesa, Lemboglossum, Mesoglossum, Miltonia, Miltonioides, Oliveriana, Oncidium, Osmoglossum, Otoglossum, Rhynchostele, Rossioglossum и Ticoglossum.

Виды 

Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью на 16.08.09:
 Odontoglossum alberti P.Ortiz, 2005
 Odontoglossum alvarezii P.Ortiz, 2001
 Odontoglossum ariasii Dalström, 2001
 Odontoglossum armatum Rchb.f., 1876
 Odontoglossum aspidorhinum F.Lehm., 1895
 Odontoglossum astranthum Linden & Rchb.f., 1867
 Odontoglossum auriculatum Rolfe, 1892
 Odontoglossum blandum Rchb.f., 1870
 Odontoglossum callacallaense D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum cirrhosum Lindl., 1833
 Odontoglossum constrictum Lindl., 1843
 Odontoglossum contaypacchaense D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum crinitum Rchb.f., 1874
 Odontoglossum crispum Lindl., 1845
 Odontoglossum cristatellum Rchb.f., 1878
 Odontoglossum cristatellum subsp. cristatellum
 Odontoglossum cristatellum subsp. lehmannii (Rchb.f.) Bockemühl, 1989
 Odontoglossum cristatum Lindl. in G.Bentham, 1845
 Odontoglossum crocidipterum Rchb.f., 1871
 Odontoglossum crocidipterum subsp. crocidipterum
 Odontoglossum crocidipterum subsp. dormanianum (Rchb.f.) Bockemühl, 1989
 Odontoglossum cruentum Rchb.f., 1873
 Odontoglossum digitatum C.Schweinf., 1945
 Odontoglossum dracoceps Dalström, 1999
 Odontoglossum epidendroides Kunth, 1816
 Odontoglossum gloriosum Linden & Rchb.f., 1854
 Odontoglossum gramazuenseD.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum hallii Lindl., 1837
 Odontoglossum harryanum Rchb.f., 1886
 Odontoglossum hauensteinii Königer, 1994
 Odontoglossum helgae Königer, 1997
 Odontoglossum hennisii Rolfe, 1894
 Odontoglossum heterosepalum (Rchb.f.) Garay, 1978
 Odontoglossum juninense Schltr., 1921
 Odontoglossum kegeljani E.Morren, 1877
 Odontoglossum lindleyanum Rchb.f. & Warsz., 1854
 Odontoglossum llanachagaense D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum lucianianum Rchb.f., 1886
 Odontoglossum luteopurpureum Lindl., 1846
 Odontoglossum machupicchuense D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum micklowii Dalström, 1993
 Odontoglossum mirandumRchb.f., 1882
 Odontoglossum multistellare Rchb.f., 1876
 Odontoglossum naevium Lindl., 1850
 Odontoglossum nevadense Rchb.f., 1870
 Odontoglossum nobile Rchb.f., 1850
 Odontoglossum odoratum Lindl., 1846
 Odontoglossum platynaris Dalström, 2001
 Odontoglossum portillae Bockemühl, 1985
 Odontoglossum portmannii Bockemühl, 1988
 Odontoglossum portmannii subsp. cohrsiae Bockemühl, 1988
 Odontoglossum portmannii subsp. portmannii
 Odontoglossum povedanum P.Ortiz, 1997
 Odontoglossum praenitens Rchb.f., 1875
 Odontoglossum praestans Rchb.f. & Warsz., 1854
 Odontoglossum pseudomelanthes D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum reversum Bockemühl, 1986
 Odontoglossum rhynchanthum Rchb.f., 1887
 Odontoglossum rubrocallosum D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Odontoglossum sanguineum (Rchb.f.) Dalström, 2001
 Odontoglossum sceptrum Rchb.f. & Warsz., 1854
 Odontoglossum sceptrum var. facetum (Rchb.f.) Bockemühl, 1989
 Odontoglossum sceptrum var. sceptrum
 Odontoglossum schillerianum Rchb.f., 1854
 Odontoglossum spectatissimum Lindl., 1852
 Odontoglossum subuligerum Rchb.f., 1876
 Odontoglossum tenue Cogn., 1895
 Odontoglossum tenuifolium Dalström, 1996
 Odontoglossum tripudians Rchb.f. & Warsz., 1854
 Odontoglossum velleum Rchb.f., 1874
 Odontoglossum vierlingii Senghas, 2000
 Odontoglossum wallisii Linden & Rchb.f., 1870
 Odontoglossum wyattianum Gurney Wilson, 1928

Природные гибриды 

 Odontoglossum × acuminatissimum Rchb.f. 1882 (O. cristatum × O. lindleyanum) (Колумбия)
 Odontoglossum × adrianae L.Linden 1879 (O. nobile × O. luteopurpureum) (Колумбия)
 Odontoglossum × andersonianum Rchb.f. 1868 (O. crispum × O. gloriosum) (Колумбия, Венесуэла)
 Odontoglossum × brandtii Kraenzl. & Wittm., G 1889 (O. cirrhosum × O. nobile) (Колумбия)
 Odontoglossum × cookianum Rolfe, 1891 (O. sanderianum × O. spectatissimum) (Колумбия)
 Odontoglossum × coradinei Rchb.f. 1872 (O. crispum × O. lindleyanum) (Колумбия)
 Odontoglossum × dicranophorum Rchb.f., 1888 (O. lindleyanum × O. spectatissimum) (Колумбия)
 Odontoglossum × elegans Rchb.f. 1879 (O. cirrhosum × O. cristatum) (Эквадор)
 Odontoglossum × excellens Rchb.f. 1881 (O. nobile × O. spectatissimum) (Колумбия)
 Odontoglossum × godseffianum Rolfe, 1894 (O. auriculatum × O. spectatissimum) (Колумбия)
 Odontoglossum × hennisii Rolfe, 1894 (O. kegeljani × O. tenue) (Перу)
 Odontoglossum × hinnus Rchb.f., 1870 (O. hallii × O. cirrhosum) (Эквадор)
 Odontoglossum × kraenzlinii O'Brien, 1893 (O. naevium × O. schillerianum) (Колумбия)
 Odontoglossum × leeanum Rchb.f. 1882 (O. crocodipterum × O. schillerianum) (Колумбия)
 Odontoglossum × limbatum Rchb.f. 1870 (O. nobile × O. lindleyanum) (Колумбия)
 Odontoglossum × marriottianum Rchb.f. 1881 (O. crispum × O. hallii) (Колумбия)
 Odontoglossum × mulus Rchb.f., 1870 (O. luteopurpureum × O. gloriosum) (Колумбия)
 Odontoglossum × murrellianum Rchb.f. 1875 (O. naevium × O. nobile) (Колумбия)
 Odontoglossum × schroederianum Rchb.f. 1882 (O. nobile × O. tripudians) (Колумбия)
 Odontoglossum × stellimicans Rchb.f. 1884 (O. lindleyanum × O. tripudians) (Колумбия)
 Odontoglossum × wilckeanum Rchb.f. 1880 (O. crispum × O. luteopurpureum) (Колумбия, Венесуэла)

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Odontoglossum входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
Температурная группа для большинства видов холодная или умеренная.

Посадка в корзинку для эпифитов, пластиковый или керамический горшок.Субстрат — смесь сосновой коры средней фракции (кусочки от 0,5 до 1,0 см), перлита и древесного угля.

Большинство видов не переносят застоя влаги. Между поливами субстрат должен успеть почти полностью просохнуть.

Относительная влажность воздуха от 50 % и выше, в зависимости от требований вида.

Большинство видов имеют ярко выраженный период покоя, во время которого растения содержат в более прохладных условиях и сокращают полив.

Болезни и вредители

Названия некоторых искусственных межродовых гибридов (грексов) с участием представителей рода Odontoglossum 

 Adaglossum : Adgm ( Ada × Odontoglossum )
 Ale×anderara : Al×ra ( Brassia × Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium )
 Andreettara : Are ( Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Zelenkoa )
 Aspodonia : Aspd ( Aspasia × Laelia × Odontoglossum )
 Aspoglossum : Aspgm ( Aspasia × Odontoglossum )
 Bakerara : Bak ( Brassia × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium )
 Baldwinara : Bdwna ( Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium )
 Banfieldara : Bnfd ( Ada × Brassia × Odontoglossum )
 Barbosaara : Bbra ( Cochlioda × Gomesa × Odontoglossum × Oncidium )
 Baumannara : Bmnra ( Comparettia × Odontoglossum × Oncidium )
 Beallara : Bllra ( Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum )
 Biltonara : Bilt ( Ada × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum )
 Blackara : Blkr ( Aspasia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum )
 Brilliandeara : Brlda ( Aspasia × Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium )
 Brummittara : Brum ( Comparettia × Odontoglossum × Rodriguezia )
 Burkhardtara : Bktra ( Leochilus × Odontoglossum × Oncidium × Rodriguezia )
 Burregeara : Burr ( Odontoglossum × Cochlioda × Oncidium × Miltonia )
 Campbellara : Cmpba (Odontoglossum × Oncidium × Rodriguezia)
 Carpenterara : Cptra (Baptistonia × Odontoglossum × Oncidium)
 Colmanara : Colm ( Miltonia × Oncidium × Odontoglossum )
 Cuitliodaglossum : Cdg (Cochlioda × Cuitlauzina × Odontoglossum)
 Cyrtoglossum : Cgl (Cyrtochilum Kunth × Odontoglossum)
 Degarmoara : Dgmra (Brassia × Miltonia × Odontoglossum)
 Derosaara : Droa (Aspasia × Brassia × Miltonia × Odontoglossum)
 Doncollinara : Dclna (Cochlioda × Odontoglossum × Rodriguezia)
 Goodaleara : Gdlra (Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium
 Gomoglossum : Gmgm (Gomesa × Odontoglossum).
 Kriegerara : Kgra ( Ada × Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium).
 Lagerara : Lgra (Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum).
 Maccraithara : Mcc (Baptistonia × Cochlioda × Odontoglossum).
 Maclellanara : Mclna (Brassia × Odontoglossum × Oncidium)
 Maunderara : Mnda ( Ada × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium).
 Morrisonara : Mrsa ( Ada × Miltonia × Odontoglossum).
 Odonchlodiopsis : Ocp (Cochlioda × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Odontioda : Oda ( Odontoglossum × Cochlioda )
 Odontobrassia : Odbrs (Brassia × Odontoglossum)
 Odontocidium : Odcdm ( Odontoglossum × Oncidium )
 Oncidodontopsis : Odd (Miltoniopsis × Odontoglossum × Oncidium).
 Odontopilia : Odpla (Odontoglossum × Trichopilia).
 Odontorettia : Odrta (Comparettia × Odontoglossum).
 Odontonia : Odtna ( Odontoglossum × Miltonia )
 Ontolglossum : Ogs (Odontoglossum × Oncidium × Tolumnia)
 Odontokoa : Otk (Odontoglossum × Zelenkoa)
 Odontozelencidium : Otl (Odontoglossum × Oncidium × Zelenkoa)
 Odontiopsis : Otp (Miltoniopsis × Odontoglossum)
 Odontostele : Ots (Odontoglossum × Rhynchostele)
 Philippiara : Phl (Cochlioda × Miltoniopsis × Odontoglossum × Rhynchostele).
 Poeppigara : Ppg (Brassia × Miltonia × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Pavonara : Pvn (Aspasia × Miltonia × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Richardsonara : Rchna (Aspasia × Odontoglossum × Oncidium).
 Rodriglossum : Rdgm (Odontoglossum × Rodriguezia)
 Rehfieldara : Rfda ( Ada × Odontoglossum × Oncidium).
 Rhytoniglossum : Rtg (Miltoniopsis × Odontoglossum × Rhynchostele).
 Ruizara : Ruz (Brassia × Miltonia × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Rhyntonossum : Rys (Miltonia × Odontoglossum × Rhynchostele).
 Sanderara : Sand (Brassia × Cochlioda × Odontoglossum).
 Schafferara : Schfa (Aspasia × Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum).
 Sceloglossum : Sgl (Scelochilus × Odontoglossum).
 Shiveara : Shva (Aspasia × Brassia × Odontoglossum × Oncidium).
 Solanderara : Slr (Brassia × Cochlioda × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Spruceara : Spr (Cochlioda × Miltonia × Miltoniopsis × Odontoglossum).
 Stacyara : Stac (Cattleya × Epidendrum × Sophronitis
 Stewartara : Stwt ( Ada × Cochlioda × Odontoglossum).
 Triodoncidium : Tcd (Odontoglossum × Oncidium × Trichocentrum).
 Toluglossum : Tgl (Odontoglossum × Tolumnia).
 Vanalstyneara : Vnsta (Miltonia × Odontoglossum × Oncidium × Rodriguezia).
 Vuylstekeara : Vuyl (Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum).
 Wingfieldara : Wgfa (Aspasia × Brassia × Odontoglossum).
 Wilsonara : Wils (Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium).
 Withnerara : With (Aspasia × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium).
 Zelglossoda : Zgd (Cochlioda × Odontoglossum × Zelenkoa).
 Zeltonossum : Zts (Miltonia × Odontoglossum × Zelenkoa).

Примечания

Литература 
 Коломейцева Г. Л., Герасимов С. О., «Орхидеи», Издательство Кладезь — Букс, Москва, 2005
 Ежек Зденек, Орхидеи. Иллюстрированная Энциклопедия. Издательство: Лабиринт, 2005 г. ISBN 5-9287-1134-4
 Charles O. Baker, Margaret L. Baker. Orchid Species Culture: Oncidium/Odontoglossum Alliance (Hardcover). Timber Press, 2006 ISBN 0-88192-775-9
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3

Ссылки 
 Фотографии Одонтоглоссум на сайте flickr.com 
 Stig Dalstrom. Enigmatic Odontoglossums. The Odontoglossum luteopurpureum Complex. 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Таксономия рода Odontoglossum на сайте Tropicos  

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Многолетние травы